A 2002–2003-as magyar női kézilabda-bajnokság az ötvenkettedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-6. és a 7-12. helyezettek az egymás elleni eredményeiket megtartva még két kört játszottak a végső helyezésekért.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás

1–6. helyért

7–12. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2004
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N2002
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag